Francesco Valli ist der Name folgender Personen:

* Francesco Valli (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1845 und 1853/1854
 Francesco Valli (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1907/1908
 Francesco Valli (Politiker, III) († 2012), san-marinesischer Politiker (PDCS), mehrfach Capitano Reggente zwischen 1962 und 1978 
 Francesco Valli (Schauspieler), Schauspieler